Саиф Али Хан (, ; род. 16 августа 1970 года, Нью-Дели) — индийский киноактёр и продюсер.

Биография 
Саиф Али Хан родился 16 августа 1970 года в Нью-Дели. По вероисповеданию мусульманин.
Хан родился в семье пуштунов. Его отец,  (1941—2011), был не только навабом Патауди, но также и бывшим капитаном индийской сборной по крикету. Его мать, Шармила Тагор — известная киноактриса, в своё время бывшая главой Центральной Индийской Комиссии по киноцензуре, и дальняя родственница нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора. После замужества она перешла в ислам из индуизма и изменила своё имя на бегум Айеша Султана.  У Саифа есть две младшие сестры — Саба Али Хан (род. 1976), которая занимается ювелирным дизайном, и Соха Али Хан (род. 1978), также ставшая актрисой.

Саиф — наследник двух королевских домов: Бхопал («Город озёр», столица индийского государства из штата Мадхья-Прадеш) и Патауди (город Гургаон в индийском штате Харьяна).

Его детство прошло в мусульманском чтении Корана, его бабушка следила за его религиозным образованием. Хан говорит, что «религия играет важную роль в моем воспитании». Вначале Саиф учился в Lawrence School Sanawar, но позже посещал подготовительную школу Lockers Park. Позже, он пошел по стопам отца, посещая Winchester College, известную независимую школу для мальчиков в Англии.

В октябре 1991 года Саиф женился на актрисе Амрите Сингх (род. 1958). Брак оказался новостью, поскольку Амрита была на двенадцать лет старше него. После тринадцати лет брака пара развелась в 2004 году. У них двое детей: дочь Сара Али Хан (род. 1995) и сын Ибрагим Али Хан (род. 2001). Его дети живут с их матерью. Его дочь Сара пошла по стопам родителей и дебютировала в фильме Kedarath и Simmba.

С 2007 года встречался с актрисой Кариной Капур, на которой женился 16 октября 2012 года. 20 декабря 2016 года у них родился сын Таймур Али Хан. 21 февраля 2021 года у супругов родился второй сын.

Карьера актёра 
Изначально планировалось, что Саиф дебютирует в фильме Bekhudi (1992) вместе с Каджол, но тот вышел без него. В итоге дебютом актёра стала драма Яша Чопры Parampara (1993). Его следующий фильм , вышедший двумя неделями позже, принёс ему Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

Прорывом в его карьере стала роль в фильме «С любовью не шутят» (1994), где он снялся вместе с Каджол и Акшаем Кумаром. Фильм стал его первым хитом. После Саиф снимался во многих фильмах, но все они потерпели неудачу в кассе. Хитами стали только такие фильмы, как «Не пытайся меня переиграть» (1994), Imtihaan (1995),  (1999), «Нас не разлучить» (1999) и  (2000).
Его актёрская карьера прошла относительно резкий спад до 2001, когда он снялся в фильме Фархана Ахтара . Он получил, много положительных отзывов за роль Самира, в том числе от критика , назвавшего её лучшим выступлением в карьере актёра. Успех этой картины утвердил положение Саифа, как одной из наиболее популярных звезд в киноиндустрии.

С тех пор он имел много кассовых успехов, таких как «Наступит завтра или нет» (2003), «Ты и я» (2004) и  (2005). Он получил большое количество положительных отзывов критиков за исполнение отрицательной роли в триллере  (2004) и за роль в фильме «Ангел любви» (2005). За исполнение роли в «Ты и я» он получил Национальную кинопремиию Индии за лучшую мужскую роль.

В 2005, наряду с другими звездами Болливуда, Саиф принял участие в HELP! Telethon Concert, чтобы помочь собрать деньги для жертв землетрясения в Индийском Океане 2004 года.
В 2006 году Саиф снова гастролировал, участвуя в концерте Heat 2006, который имел успех во всем мире, вместе с Акшаем Кумаром, Прити Зинтой, Сушмитой Сен и Селиной Джейтли. В этом же году Саиф появился на Церемонии закрытия Игр Содружества наций 2006 года в Мельбурне, как представитель Индийской культуры вместе с Рани Мукхерджи и Айшварией Рай, в честь Игр Содружества наций 2010 года, которые были проведены в Дели.

В 2006 Саиф сыграл главную роль в нетривиальном англоязычном фильме, «Тайные намерения», но фильм провалился в прокате Великобритании. Актёр также получил огромное количество положительных отзывов о его отрицательной роли в индийской адаптации Шекспировского «Отелло» — «Омкара». Таран Адарш сказал: «Саиф Али Хан… играет злого Лангду Тьяги блестяще. Его внешность, его манеры, его язык тела, его общий поведенческий образ заставляет Вас удивляться. Актёр заслуживает отличной оценки за исполнение роли с таким реализмом, что Вы начинаете ненавидеть его после окончания фильма. Несомненно, актёр заслуживает самого высокого вознаграждения за эту роль».
В отзыве на Rediff.com было заявлено «„Омкара“ знаменует появление Саифа в авангарде актёров-сверстников, и мы радостно аплодируем».
Он выиграл премию в номинации «Лучшая отрицательная роль» на всех главных церемониях награждения, включая Filmfare Awards, Star Screen Awards и Zee Cine Awards.

В своем следующем фильме  Саиф снялся вместе с матерью, второй раз со времён «Влюблённого бродяги». Хотя фильм провалился в кассе, его исполнение роли Харшвардхана похвалили и оценили критики. Один критик прокомментировал: «наблюдение за его эмоциями с удивительной точностью заставит Вас понять гигантские шаги, которые он совершил, как актёр». Также была отмечена игра Саифа в фильме «Всё будет хорошо», который собрал умеренные кассовые сборы.

В 2015 году на экраны вышел фильм «Призрак» (Фантом), где его партнершей стала Катрина Каиф, а Саиф сыграл бывшего солдата, который служит в разведке. Хотя фильм провалился в прокате, но актёр получил похвалы критиков.

После годового перерыва в съёмках, Саиф появился в боевике «Рангун», который провалился в прокате. Неудачу потерпела также комедия «Шеф», являющаяся официальным ремейком фильма «Повар на колесах».
В 2018 году с его участием в прокат вышла чёрная комедия Kaalakaandi, получившая негативные отзывы от критиков и провалившаяся в прокате. В том же году вышел веб-сериал Sacred Games для сервера Netflix, который стал первым сериалом в его карьере и получил положительную оценку.

Фильмография

Награды 
 2005 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — «Ты и я»
Filmfare Awards
 1993 — Лучший мужской дебют — «Влюбленный бродяга»
 2001 — Лучшее исполнение комической роли — «Любящие сердца»
 2003 — Лучшая мужская роль второго плана — «Наступит завтра или нет?»
 2004 — Filmfare Motorola «Moto Look of the Year» — «Наступит завтра или нет?»
 2004 — Лучшее исполнение комической роли — «Ты и я»
 2006 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»

IIFA Awards
 2002 — Лучшая мужская роль второго плана — «Любящие сердца»
 2004 — Лучшая мужская роль второго плана «Наступит завтра или нет?»
 2007 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»

Zee Cine Awards
 2002 — Лучшая мужская роль второго плана — «Любящие сердца»
 2004 — Лучшая мужская роль второго плана — «Наступит завтра или нет?»
 2007 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»

Star Screen Awards
 2002 — Лучшая мужская роль второго плана — «Любящие сердца»
 2004 — Лучшая мужская роль второго плана — «Наступит завтра или нет?»
 2007 — Лучший злодей — «Омкара»

Sansui Awards
 2002 — Лучшее исполнение комической роли — «Любящие сердца»
 2004 — Лучшая мужская роль второго плана — «Наступит завтра или нет?»

Sports World Awards
 2005 — «Пара года» вместе с Рани Мукерджи — «Ты и я»
 2006 — «Пара года» вместе с Прити Зинтой — «Салам Намасте»
 2007 — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»

Другие награды
 2006 — Global Indian Film Awards — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»
 2007 — Stardust Awards — Лучшее исполнение отрицательной роли — «Омкара»
 2007 — Bollywood Movie Award — Лучший злодей — «Омкара»

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Лауреаты Filmfare Awards
Актёры озвучивания Индии